Ингерсхайм () — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг. 

Подчиняется административному округу Штутгарт. Входит в состав района Людвигсбург.  Население составляет 6023 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 11,55 км². Официальный код  —  08 1 18 077.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Города Баден-Вюртемберга